134 rok naszej ery
 134 rok przed naszą erą
 134 liczba naturalna
 droga wojewódzka nr 134
 linia kolejowa nr 134